Znane postaci noszące nazwisko „Borejsza”:
 Hrabia Jerzy Aleksander Boreysza (1889-1975) – pułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jerzy Borejsza, wł. Beniamin Goldberg (1905-1952) – polski publicysta, działacz komunistyczny, polityczny i kulturalny, wydawca
 Jerzy Wojciech Borejsza (ur. 1935-2019) – polski historyk i publicysta
 Scholastyka Borejsza (1912-1989) − polska rusycystka, doktor nauk humanistycznych